Мамиконя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Мамиконян, Азат Сетович (известен под псевдонимом Азат Вштуни; 1894—1958) — советский армянский поэт и общественный деятель. Член Союза писателей СССР (с 1934).
 Мамиконян, Ваан (Ваган) (440—505) — герой национальной борьбы армян конца V века.
 Мамиконян, Вардан (388—451) — герой религиозно-национальной борьбы армян в V веке.
 Мамиконян, Иоанн — армянский писатель VII века.
 Мамиконян, Манвел (ум. 385/386) — армянский полководец, спарапет.
 Мамиконян, Сергей Вартанович (1908—1987) — советский учёный в области ядерного приборостроения, лауреат Государственной премии СССР.
 Амазасп (Хамазасп) I Мамиконян — спарапет в 430—440 гг.
 Амазасп (Хамазасп) II Мамиконян — куропалат в 655—658 гг.
 Святая Шушаник (ок. 440—475) — дочь Вардана Мамиконяна.